

Geografski pojam

 Zapadni Midlands, regija
 Zapadni Midlands (grofovija),
 Zapadni Midlands (konurbacija).

Transport

 Zapadni Midland Railway, ugašena željeznička tvrtka koja je djelovala u Engleskoj 1860. – 1863.,
 Željeznica Zapadni Midlands, partnerstvo transportnih vlasti u Engleskoj uključenih u rad željezničkog prijevoza,
 Vlakovi Zapadnog Midlandsa, tvrtka za promet vlakova osnovana u Engleskoj 2017. godine, koja djeluje kao West Midlands Railway i London Northwestern Railway.